VHP steht als Abkürzung für:

 Vaporized Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid, verwendet zur Desinfektion
 Virtueller Handelspunkt, ein fiktiver Lieferpunkt in der Erdgaswirtschaft
 Vishva Hindu Parishad, eine nationalistische Hindu-Organisation in Indien
 Visible Human Project, ein wissenschaftliches Projekt zur Visualisierung des menschlichen Körperaufbaus
 Vooruitstrevende Hervormings Partij, eine politische Partei in Suriname

Siehe auch:
 VHPready, ein Standard zur Steuerung von Anlagen in der Elektrizitätswirtschaft

Abkürzung